Гилан-э-Герб:

 Гилан-э-Герб — город на западе Ирана, в провинции Керманшах.
 Гилан-э-Герб — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах.